Björkbacktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Björkbacktjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (16,4 ha)
Björkbacktjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (6,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn